Но́рма (от  — дословно «науго́льник», переносное значение — руководящее начало, правило, образец) —  или предписание, действующее в определённой сфере и требующее своего выполнения. 

Нормы не основываются на опыте, а априори являются субъективно определёнными требованиями.

В то же время норма представляет собой точное предписание или обязательное правило поведения в определённой ситуации. Норма, установленная в качестве узаконенного постановления, принимает признанный обязательный порядок.

Примеры норм 

 Социальная норма — исторически сложившиеся в обществе правила поведения.
 Правовая норма — закреплённое в законе правило поведения, исполнение которого обеспечивается силой государства.
 Сексуальная норма — характерные для настоящих культурно-исторических условий предписания сексуального поведения.
 Мононорма — норма, соединяющая в себе правило поведения общесоциального, религиозного и правового характера.
 Техническая норма — набор правил, регулирующих использование технических средств, правила эксплуатации технических средств.
 Языковая норма — исторически обусловленная совокупность общеупотребительных языковых средств, а также правила их отбора и использования, признаваемые обществом наиболее пригодными в конкретный исторический период.

См. также 
 Норма (характеристика)
 Санитарные нормы
 СанПиН — санитарные нормы и правила
 СНиП — строительные нормы и правила
 Технический регламент
 ГОСТ

Примечания 

Нормы
Социальная философия